Спандерашвили:
 Спандерашвили, Бадри Гивиевич (1969—2021) — советский, грузинский и российский футболист; футбольный тренер.
 Спандерашвили, Илья (род. 1997) — грузинский регбист.